Забылин — русская фамилия.